Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Jan Kodeš 7-5, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John Newcombe (quarti di finale)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Rod Laver (Campione)

 Stan Smith (quarti di finale)
 Tom Okker (semifinali)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Tony Roche (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1971